James Jones se poate referi la:

 James Jones (1921-1977), scriitor american
 James Jones (n. 1980), jucător profesionist american de baschet
 James Earl Jones (n. 1931), actor american de teatru și film